| Crusaders Tenue

|}
De Amsterdam Crusaders is een American-footballclub uit Amsterdam. 
Het clubhuis staat op sportpark Sloten, alwaar ook de thuiswedstrijden worden gespeeld.
De competitiewedstrijden worden onder de vlag van de American Football Bond Nederland gespeeld.

De Crusaders zijn opgericht in 1984 en zijn, samen met de Rotterdam Trojans en de Alphen Eagles, het oudste nog actieve team in Nederland. Het team werd opgericht toen spelers van de Amsterdam Rams besloten dat het tijd was voor een tweede team in Amsterdam.

De Amsterdam Crusaders is het meest succesvolle American-footballteam van Nederland. In hun bestaan veroverden zij 16 keer de Tulip Bowl en werden daarmee evenzoveel keer Nederlands kampioen. Daarnaast heeft het team twee keer de Eurobowl gewonnen.

Opmerkelijk is dat de Crusaders het enige Nederlandse team is dat een NFL-speler heeft voortgebracht. Romeo Bandison speelde na zijn tijd bij de Amsterdammers voor de Cleveland Browns en de Washington Redskins.

Resultaten
Tulip Bowl titels: 21
1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2019, 2022
Tweede divisie titels: 1
1996
Eurobowl titels: 2
1991, 1992
Eurobowl finalist: 3
1988, 1989, 1993
EFAF-Cup finalist: 1
2016
EFAF-Cup halve finale: 1
2009
 BNL titels: 1
 2022

Voormalige spelers

Coaches

Roster 2016

Externe link
 Officiële website

Nederlandse American footballclub
Flag football
Sportvereniging in Amsterdam